Ange Bastiani (1918-1977) est le principal nom de plume de Victor Marie Lepage, auteur de nombreux polars.
 Dominique Bastiani (1907-1998), général français ;
 Jean-Pierre Bastiani (1952-2021) est un homme politique français.
 Lazzaro Bastiani (1430-1512) est un peintre italien de l'école vénitienne de la haute Renaissance.
 Paul-Dominique Bastiani (1901-1944) est officier français des sapeurs-pompiers de Paris, mort au combat en défendant le pont du Veurdre dans l'Allier.